Підзорна (прозо́рна́, далекогля́дна) труба́ — різновид зорової труби; оптичний прилад, призначений для спостереження віддалених об'єктів. Складається з об'єктива, який створює дійсне зображення предметів, та окуляра для збільшення цього зображення. Один із перших пристроїв для спостереження.

Оптична система підзорної труби може також містити обертальну систему з призмами для скорочення довжини приладу. Кратність збільшення підзорної труби дорівнює відношенню фокусних відстаней об'єктива та окуляра.

Див. також 
 Бінокль;
 Перископ;
 Телескоп.

Примітки 

Оптичні прилади